

Persone 
 Catherine Asaro – scrittrice statunitense
 Filippo Asaro – politico italiano
 Mariano Asaro – criminale italiano
 Nicolò Asaro – politico italiano
 Franz Maria d'Asaro – scrittore e giornalista italiano

Altro 
 4531 Asaro – asteroide
 Àsaro – genere di piante erbacee e perenni della Famiglia delle Aristolochiaceae, comprendente una decina di specie proprie dell'emisfero boreale (Dizionario Enciclopedico Universale, Corriere della Sera-Sansoni, 1995.)